Вербовец () — река в Бережанском районе Тернопольской области, Украина. Правый приток реки Золотая Липа (бассейн Днестра).

Берёт начало из источников возле села Вербов, течёт на восток и юго-восток, впадает в Золотую Липу около села Гиновичи.

Длина реки 10 км, площадь бассейна 18 км². Вода используется для сельскохозяйственных и бытовых нужд.

Основной приток — река Горы (левый).

Литература 
 

Притоки Золотой Липы
Реки Бережанского района